Frankenstraße (Neurenberg), een straat in Neurenberg
Frankenstraße (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg